Budzów (gemeente)
 Budzów (Klein-Polen)
 Budzów (Łódź)
 Budzów (Opole)
 Budzów (Neder-Silezië)